Aranyaprathet bezeichnet
 den „Landkreis“ Amphoe Aranyaprathet
 Aranyaprathet (Stadt), die gleichnamige Stadt Aranyaprathet in besagtem Amphoe